Гарейка () — топонимы в Башкортостане:

 Гарейка — деревня в Балтачевском районе.
 Гарейка — река в Бураевском районе.